Jayanagar peut faire référence à :
 Jayanagar, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Kapilvastu ;
 Jayanagar, un village development committee du Népal situé dans le district de Rautahat.